Челонер () — английская фамилия.

 Томас Челонер (1595—1661) —  английский политик.
 Уильям Челонер (1650—1699) — английский фальшивомонетчик и мошенник.